Reggio steht für:

Geographie:
 Reggio nell’Emilia, eine Stadt in der Region Emilia-Romagna, Italien
 Reggio Calabria, eine Stadt in der Region Kalabrien, Italien
 Reggio (Louisiana), eine Stadt in Louisiana, USA
 Provinz Reggio Emilia, eine Provinz in Italien

Pädagogik:
 Reggio-Pädagogik, ein  Konzept für Kindertagesstätten

Reggio ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Reggio (1888–1972), italienischer Segler
 Godfrey Reggio (* 1940), US-amerikanischer Filmregisseur
 Isaak Samuel Reggio (Jaschar; 1784–1855), italienischer Gelehrter und Rabbiner
 Isidoro Reggio (1861–1922), italienischer Journalist, Dichter und Redakteur

Siehe auch:
 Regio